Franciaország
Messanges, település Côte-d’Or megyében
Messanges, település Landes megyében